El término lumbrera puede hacer referencia a:
 Lumbrera Persona inteligente e informada, capaz de iluminar o ilustrar a los demás. Durante la historia mundial han existido bastantes personajes con el distintivo de lumbrera nacional o internacional, quienes han dejado un gran legado al mundo.
Otras definiciones a la palabra son:
 Lumbreras de Cameros un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España).
 Puerto Lumbreras un municipio de la Región de Murcia, España. 
 Lumbrera la abertura destinada a ventilar la sala de máquinas de un buque.
 Lumbrera La abertura de los motores de combustión interna.
 Lumbrera, apertura de una habitación que da luz o ventilación.